Большая синагога в Лодзи — синагога, открытая в 1887 году в польском городе Лодзь на улице Спацеровой(), в настоящее время аллея Тадеуша Косцюшки ()).

Синагога была построена на средства фабрикантов Израиля Познанского, Маркуса Зильберштейна и Карла Шейблера. Проект разработал архитектор из Штутгарта  и он был утверждён главным архитектором Лодзи Иларием Маевским. Главным заказчиком выступил Израиль Познанский, который пожелал, чтобы новая синагога была практически копией синагоги в Кёнигсберге. Строительство продолжалось 6 лет. Это было роскошное здание, вход в который был возможен по пропускам, предназначавшееся для богатых евреев, особенно для тех, кто участвовал в финансировании его строительства. Здание должно было ассимилироваться с польской культурой. Это была самая большая, красивая и роскошная синагога на территории Польского королевства.

Во время Второй мировой войны, в ночь с 10 на 11 ноября 1939 года, нацисты подожгли здание синагоги, вместе со всем убранством, светильниками и торами, которое пылало несколько дней. Пепелище было полностью разобрано в 1940 году.

В настоящее время на месте синагоги находится автостоянка, возле которой поставлен памятный знак.

Ссылки 

 Большая синагога в Лодзи  на портале «Виртуальное местечко»
 Яцек Валицки «Синагоги и дома молитв в Лодзи» (польск. яз.) 
 3D макет Большой синагоги в Лодзи 

Лодзь
Лодзь
Культовые сооружения Лодзи
Культовые сооружения, построенные в 1887 году
Здания и сооружения, сгоревшие в 1939 году
Здания и сооружения, заложенные в 1881 году
Появились в XIX веке в Польше